Tetrachondraceae är en familj av tvåhjärtbladiga växter. Tetrachondraceae ingår i ordningen plisterordningen, klassen tvåhjärtbladiga blomväxter, fylumet kärlväxter och riket växter. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Tetrachondraceae 3 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Plisterordningen
Tetrachondraceae